Op het Australian Open 2021 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 10 tot en met 19 februari 2021.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters Tímea Babos en Kristina Mladenovic konden hun titel niet verdedigen, wegens blessure van Mladenovic.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Drie Belgische vrouwen speelden mee:
 Elise Mertens en Wit-Russin Aryna Sabalenka, als tweede geplaatst, wonnen het toernooi – in de finale versloegen zij het als derde geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková in twee sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel, de tweede op de grandslamtoernooien. Mertens had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Sabalenka één.
 Kirsten Flipkens en Andreja Klepač (Slovenië), als veertiende geplaatst, kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Alison Van Uytvanck, met Cornelia Lister uit Zweden aan haar zijde, strandde al in de eerste ronde.

Er waren ook drie Nederlandse deelneemsters:
 Demi Schuurs en de Amerikaanse Nicole Melichar vormden het vierde reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor Mertens/Sabalenka.
 Rosalie van der Hoek speelde samen met de Amerikaanse Bernarda Pera – zij bereikten de derde ronde.
 Arantxa Rus, met de Sloveense Tamara Zidanšek, bleef steken in de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA

Australian Open
ITF-toernooi in 2021